Parallelodemas är ett släkte av skalbaggar. Parallelodemas ingår i familjen vivlar.

Källor 

Vivlar
Parallelodemas